Ozona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ozona (Florida)
 Ozona (Mississippi)
 Ozona (Texas)